Озерко́вский переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Озерковский переулок — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 1-й Озерковский переулок.
 2-й Озерковский переулок.
 3-й Озерковский переулок.

См. также 
 Озерковский проспект
 Озерной переулок
 Озёрный переулок